Кордон — межа певної території
 Державний кордон — кордон держави чи країни
 Кордон — пост лісової або заповідної охорони
 Кордон — фільм, американська драма 1982 року

Кордон — село, Вілейський район, Мінська область

Кордон — село, Уральська міська адміністрація, Західноказахстанська область

Кордон — село, Залісовський округ, Алтайський край
 Кордон — селище, Сєровський міський округ, Свердловська область

Кордон — село, Одеська область, Лиманський район
 Кордон — мис на північній стороні міста Севастополь

Кордон — муніципалітет, департамент Верхня Савоя, регіон Рона — Альпи

Див. також 
 Бреньє-Кордон
 Державний кордон
 Лісний кордон
 Санітарний кордон
 Кордон блю
 Кордон Керкмаський
 Кордон. Тайговий роман